Žabare je lahko:
 Žabare, Kruševac (Srbija)
 Žabare, Topola (Srbija)